El US Bank Centre es un rascacielos de oficinas de 177 metros de altura situado en Seattle, Washington, Estados Unidos. El inmueble es propiedad del grupo canadiense Bentall.

A fecha de junio de 2011, es el 7° rascacielos más alto de la aglomeración de Seattle.

Referencias

Enlaces externos 

Rascacielos de oficinas de Seattle
Rascacielos de Estados Unidos entre 150 y 199 metros
Edificios de oficinas de Estados Unidos de los años 1980
Arquitectura de Estados Unidos de 1989
Arquitectura postmoderna
Rascacielos inaugurados en 1989
Edificios de oficinas de Seattle